Пётр Яковлевич Чмырь (18 ноября 1925 год — 17 ноября 1976 год, Сокулукский район, Чуйская область) — бригадир Киргизской опытно-селекционной станции по сахарной свёкле, Сокулукский район Киргизской ССР. Герой Социалистического Труда (1971). Лауреат Государственной премии Киргизской ССР (1976).

Биография 
Родился в 1925 году на территории современного Казахстана. С 1934 года трудился разнорабочим на Киргизской опытно-селекционной станции по сахарной свёкле. Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в Киргизию, где продолжил трудиться на опытно-селекционной станции. С 1945 года — помощник бригадира свекловодческой бригады. В 1953 году назначен бригадиром.

В 1970 году бригада Петра Чмыря собрала с каждого гектара в среднем по 555 центнеров сахарной свёклы и по 473 центнеров кукурузы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Скончался в 1976 году в Сокулукском районе.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды (30.09.1944)
 Медаль «За отвагу» — дважды (29.02.1944; 31.05.1945)

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Некролог

Ссылки 
 Чмырь Пётр Яковлевич, память народа